Afrikamesterskabet i håndbold for mænd 2012 var den 20. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for mænd. Turneringen havde deltagelse af 12 hold, som ud over afrikamesterskabet spillede om tre pladser ved VM 2013 og én plads ved OL 2012. Turneringen blev afholdt i Rabat og Salé, Marokko i perioden 11. – 20. januar 2012.

Mesterskabet blev vundet af de forsvarende mestre fra Tunesien, som i finalen vandt 23-20 over Algeriet. Det var tunesernes niende afrikamesterskab, og det var første gang siden 1992, at det lykkedes for et hold med held at forsvare afrikamesterskabet. Bronzemedaljerne gik til Egypten, som i bronzekampen besejrede værtslandet Marokko med 29-15.

Resultater

Hold

Indledende runde 
I den indledende runde var de 12 hold opdelt i to grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Finalekampe 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte hold, som sluttede blandt de fire bedste i deres indledende gruppe. Vinderne af kvartfinalerne gik videre til semifinalerne, mens taberne gik videre til placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Placeringskampe

5.- til 8.-pladsen

9.- til 12.-pladsen

Placeringer

Kilder / eksterne henvisninger 
Goalzz.com 
CAHB – CAN2012 – Program   
CAHB – CAN2012 – Resultater mænd (indledende runde)   
CAHB – CAN2012 – Resultater mænd (slutspil og placeringskampe)

Noter 

Håndbold i 2012
2012 (mænd)
Rabat (Marokko)
Håndbold i Marokko